Darum steht für:
 Darum (Burg), eine Kreuzfahrerburg in Gaza
 Darum (Film), ein Film von Harald Sicheritz (2008)
 Darum (Osnabrück), ein Ortsteil von Osnabrück, zugehörig zum Stadtteil Darum/Gretesch/Lüstringen